Chesil Beach (On Chesil Beach) – romanzo del 2007 scritto da Ian McEwan
 Chesil Beach - Il segreto di una notte (On Chesil Beach) – film del 2018 diretto da Dominic Cooke